Ларс Бом Олесен (; род. 8 апреля 1961 года, Гладсаксе, Дания) — датский актёр театра и кино. В 1985 году получил образование в «Датской национальной школе театра». В 1999 году был награждён на итальянском кинофестивале премией «Лучший актёр».

Фильмография

Ссылки 
 
 Ларс Бом на сайте КиноПоиск
 Ларс Бом на сайте «Politiken»
 Ларс Бом: «Не могу жить без упражнений»